Макаров — российская железнодорожная станция Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги. Названа по одноимённому городу, в котором расположена.

История 

Станция открыта в 1928 году в составе пускового участка Долинск — Макаров. До 1936 года станция была конечной на линии.

В 1936 году от станции Макаров открылась линия до Поронайска.

Современное название станция получила в 1946 году.

Деятельность 

По параграфу станция способна осуществлять небольшие грузовые отправления со складов и на открытых площадках, приём и отправку контейнеров массой до 5 тонн, а также продажу пассажирских билетов.

На станции останавливается большинство пассажирских поездов дальнего следования, курсирующих по Сахалину.

Ссылки 
 Макаров в «Транслогисте»
 Расписание поездов по станции Макаров в Яндексе
 История железных дорог Сахалина на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко

Станции Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Сахалинской области